1812 год — может означать:
 1812 год
 1812 год (увертюра) — увертюра П. И. Чайковского.
 1812 год (опера) — опера М. М. Багриновского.
 1812 год (фильм) — режиссёры фильма Василий Гончаров, Кай Ганзен и Александр Уральский.

См. также 
 1812 (значения)